De samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 1902-1904 biedt een overzicht van de Eerste Kamerleden in de periode tussen de verkiezingen van 1902 en de verkiezingen van 1904. De zittingsperiode ging in op 17 september 1902 en liep af op 22 juli 1904.

Er waren toen 50 Eerste Kamerleden, verkozen door de Provinciale Staten van de 11 provincies die Nederland toen telde. Eerste Kamerleden werden verkozen voor een termijn van negen jaar, om de drie jaar werd een derde van de Eerste Kamer hernieuwd.

Samenstelling na de Eerste Kamerverkiezingen van 1902

Liberalen (18 zetels)
Willem Carel Antoon Alberda van Ekenstein
Frederik Herman Pieter van Alphen
Jan Breebaart Kzn.
Herman Frederik Bultman
Hendrik Fennema
Melchert de Jong
Herman Jacob Kist
Dirk Laan
Hendrik van Lier
Hermanus Adrianus Nebbens Sterling
Frederik Salomon van Nierop
Anthony Ewoud Jan Nijsingh
Isaac Antoni van Roijen
Jan Evert Scholten
Johannes Tak van Poortvliet
Benjamin Marius Vlielander Hein
Wilco Julius van Welderen Rengers
Derk Knol Welt

Katholieken (14 zetels)
Willem Henricus Jacobus Theodorus van Basten Batenburg
Jean Gustave Stanislas Bevers
Jacob Willem van den Biesen
Henricus Paulus Cornelis Bosch van Drakestein
François Coenen
Willem Cornelis Johannes Josephus Cremers
Petrus van der Does de Willebois
Willem Merkelbach
Alphonse Hilaire Joseph Hubert Michiels van Kessenich
Willem Prinzen
Frederic Joseph Maria Anton Reekers
Hubert Gérard Louis Regout
Alphons Sassen
Emilius Henricus Josephus Maria van Zinnicq Bergmann

Vrije liberalen (9 zetels)
Rembt Tobias Hugo Pieter Liebrecht Alexander van Boneval Faure
Alexander Johannes Dijckmeester
Johan George Gleichman
Gerrit Jan van Heek
Wilhelmus Frederik van Leeuwen
Eduard Nicolaas Rahusen
Jacob Sickenga
Frederik Bernard s'Jacob
Sjoerd Vening Meinesz

Antirevolutionairen (5 zetels)
Maurits van Asch van Wijck
Pieter Cornelis 't Hooft
Willem Hovy
Simon van Velzen
Jan Woltjer

Vrij-antirevolutionairen (3 zetels)
Karel Antonie Godin de Beaufort
Jacob Petrus Havelaar
Jan Elias Nicolaas Schimmelpenninck van der Oye

Conservatieven (1 zetel)
Willem Constantijn van Pallandt van Waardenburg

Bijzonderheden
 Bij de Eerste Kamerverkiezingen van 1902 werden 17 Eerste Kamerleden verkozen.

Tussentijdse mutaties

1902
 14 oktober: François Coenen (katholieken) overleed. De Provinciale Staten van Limburg kozen Joseph Servatius Hubertus Brouwers als zijn opvolger, hij werd op 2 december dat jaar geïnstalleerd.
 23 december: Willem Carel Antoon Alberda van Ekenstein (liberalen) nam ontslag om gezondheidsredenen. De Provinciale Staten van Groningen kozen Rembertus Pieter Dojes als zijn opvolger, hij werd op 10 april 1903 geïnstalleerd.

1903
 21 maart: Willem Henricus Jacobus Theodorus van Basten Batenburg (katholieken) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot lid van de Centrale Raad van Beroep. De Provinciale Staten van Gelderland kozen Arnoldus Hyacinthus Maria van Berckel als zijn opvolger, hij werd op 26 juni dat jaar geïnstalleerd.
 17 juni: Gerrit Jan van Heek (vrije liberalen) vertrok uit de Eerste Kamer. De Provinciale Staten van Overijssel kozen Dirk Willem Stork  als zijn opvolger, hij werd op 20 juli dat jaar geïnstalleerd.
 10 november: Jacob Sickenga (vrije liberalen) nam ontslag wegens zijn benoeming tot kantonrechter in Leeuwarden. Hij werd door de Provinciale Staten van Friesland herkozen en op 23 november dat jaar opnieuw geïnstalleerd.

1904
 26 januari: Johannes Tak van Poortvliet (liberalen) overleed. De Provinciale Staten van Noord-Holland kozen Aart van der Wijck (vrije liberalen) als zijn opvolger, hij werd op 19 april dat jaar geïnstalleerd.

1902-1904
Nederlandse politiek in 1902
Nederlandse politiek in 1904